Глазы́рин — русская фамилия:

Мужчины 
 Глазырин, Алексей Александрович (1922—1971) — советский актёр театра и кино.
 Глазырин, Александр Федорович (1829 — ?) — российский архитектор.
 Глазырин, Аркадий Васильевич (1937—2021) — профессор, ректор Курганского машиностроительного института
 Глазырин, Владимир Иванович (1909—1976) — советский инженер, директор Ново-Краматорского завода тяжелого машиностроения имени Сталина Сталинской области. Депутат Верховного Совета УССР 4-5-го созывов.
 
 Глазырин, Михаил Матвеевич (1935—2014) — советский и российский партийный и административный деятель, заслуженный строитель Марийской АССР.
 Глазырин, Николай Константинович (1840 — около 1918) — российский кораблестроитель, инспектор кораблестроения, тайный советник, сын К. А. Глазырина.
 Глазырин, Феликс Викторович (род. 1932) — советский и российский учёный, юрист, криминалист, доктор юридических наук, профессор.

Женщины